Зоологи́ческий журна́л (Москва, ISSN 0044-5134) — научный журнал, издаваемый РАН для публикации исследований в различных областях зоологии, включая историю зоологических исследований, информацию о конференциях, обзоры новых книг. Основан академиком А. Н. Северцовым и В. С. Елпатьевским в 1916 году.

История 
Издание журнала началось в 1916 году, журнал несколько раз менял название и издателей.

Учредители 
 Том 1 (1916) — том 2 вып. 3/4 (1917) — Изд. при Зоол. отд. Имп. о-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. Под ред. А. Н. Северцова и В. С. Елпатьевского.
 Том 2 вып. 5 (1918) — том 3 (1922) — Изд. при Зоол. отд. О-ва любителей естествознания, антропологии и энтографии. Под ред. А. Н. Северцова.
 Том 4 (1924) — 10 (1930) — Глав. упр. науч. учреждениями (Главнаука); с т. 10 (1930) — А. Н. Северцов (ответственный редактор)
 Том 11 (1932) — 12 вып. 2 (1933) — Сектор науки Наркомпроса РСФСР; Под ред. А. М. Быховской, М. Л. Левина и А. Н. Северцова.
 Том 12 вып. 3 (1933) — 14 (1933) — Упр. ун-тов и науч.-исслед. учреждений Наркомпроса РСФСР;
 Том 15 (1936) — 16 вып. 3 (1937) — Упр. высш. школы Наркомпроса РСФСР;
 Том 16 вып. 4 (1937) — 17 вып. 3 (1938) — Народный комиссариат здравоохранения СССР…;
 Том 18 вып. 1 (1939) — 70 (1991) — Академия наук СССР;
 Том 71 (1992) — Российская академия наук.

Издательство 
 Том 1 (1916) — Издательство при Зоологическом отделении Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии
 Том 3 (1922) — 10 (1930) — Госиздат
 Том 11(1932) — 13 вып. 1 (1934), т. 17 вып. 3 (1938) — Медгиз
 Том 13 вып. 2 (1934) — 17 вып.2 (1938) — Биомедгиз
 Том 17 вып. 4 (1938) — 42 вып. 12 (1963) — изд-во Академии наук СССР
 Том 43 вып. 1 (1964) — т. 75 (1996), Т. 83, № 3 (2004) — Наука
 Том 76 (1997) — т. 77 (1998) — Наука, МАИК «Наука»
 Том 78 (1999) — т. 97, № 6 (2018) — Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика»
 Том 97, № 7 (2018) — наст. вр. — ИКЦ "Академкнига"

Место издания 
 Том 1 (1916) — том 2 (1917) — Москва
 Том 3 (1922) — Москва-Петроград
 Том 4 (1924) — Москва

Главные редакторы 

 проф. А. Н. Северцов и доц. В. С. Елпатьевский
 акад. А. Н. Северцов
 А. М. Быховская, М. Л. Левин и А. Н. Северцов
 акад. Е. Н. Павловский
 член-корр. АН СССР К. М. Рыжиков
 …
 член-корр. АН СССР Г. А. Викторов
 акад. В. Е. Соколов (1974—1988)
 акад. Л. П. Татаринов (1988—1993)
 акад. В. Е. Соколов (1994—1995)
 акад. Ю. И. Чернов (1995—2012)
 акад. Ю. Ю. Дгебуадзе (с 2012)

Названия 
 Том 1 (1916) — том 10 (1930) — Русский зоологический журнал;
 Том 11 (1932) — Зоологический журнал;

Редакция 
Главный редактор — акад. Ю. Ю. Дгебуадзе.

Члены редакционной коллегии: акад. В. Н. Большаков, д.б.н. Р. Д. Жантиев, член-корр. РАН Э. В. Ивантер, д.б.н. Н. Н. Иорданский, к.б.н. Е. А. Коблик, член-корр. РАН М.-Р. Д. Магомедов, д.б.н. К. В. Макаров, д.б.н. М. В. Мина, акад. Д. С. Павлов, акад. О. Н. Пугачёв, д.б.н. А. С. Северцов (зам. главного редактора), д.б.н. Д. Ю. Тишечкин, к.б.н. Н. А. Формозов (отв. секретарь), д.б.н. А. Б. Цетлин, д.б.н. С. Ю. Чайка, член-корр. РАН Н. С. Чернецов, д.б.н. А. В. Чесунов.

Современное состояние 
В последние годы выходит 12 номеров в год на русском языке. С 1997 по 1999 годы публиковался также на английском языке под названием Russian Journal of Zoology. С сентября 2000 года все статьи по энтомологии из «Зоологического журнала» публикуются в английской версии журнала «Энтомологическое обозрение» (Entomological Review) и часть оставшихся статей в журнале Biology Bulletin. Тираж менялся от 5000 экз. до сотни в последние годы.

Журнал включён в Список научных журналов ВАК Минобрнауки России.

См. также 
 Список зоологических журналов

Примечания

Литература 
 «Зоологический жуурнал». В кн.: Большая Советская Энциклопедия (Гл. ред. А. М. Прохоров, 3-е изд в 30 тт). Том 9. Евклид — Ибсен. — М.: Советская энциклопедия, 1972. — 624 стр. 628000 экз. ISBN 5-85270-324-9, 5-85270-292-7

Ссылки 
 Рефераты статей «Зоологического журнала»
 Страница «Зоологического журнала» на сайте Издательства «Наука»
 Подписка на печатную версию
 Страница «Зоологического журнала» на сайте каталога «Пресса Россия»

Научные журналы СССР
Журналы ВАК Минобрнауки России
Журналы РАН
Печатные издания, возникшие в 1916 году
Зоологические журналы